Евневич — русская фамилия.

Евневич — дворяне (черниговские, могилёвские, московские).

Известные носители:
 Евневич, Александр Александрович (род. 1969) — белорусский футболист и футбольный судья.
 Евневич, Антон Владиславович
 Евневич, Валерий Геннадьевич (род. 1951) — российский военный деятель, генерал-полковник.
 Евневич, Григорий Николаевич (1850—1917) — русский писатель, известный под псевдонимом Ольшанский.
 Евневич, Ипполит Антонович (1831—1903) — русский учёный, специалист в области гидравлики, механики и машиностроения.

Примечания